Balla Ernő (1891–1963) újságíró, szerkesztő
 Balla Ernő (1927–) műfordító, irodalomkutató

Személynév-egyértelműsítő lapok